Tintin henviser til flere artikler
Tintin (serie)
Tintin (figur)
Tintin (seriemagasin)